— японский аниме-сериал, выпущенный студией Tatsunoko Productions. Транслировался по телеканалу TV Asahi с 4 апреля по 29 декабря 1976 года. Был дублирован на итальянском языке и транслировался на территории Италии.

Сюжет 
Пятеро подростков из города Эдо изучают каменистый остров, где случайно находят гигантского меха-робота, созданного профессором Хоараем, чтобы остановить надвигающуюся атаку подземных монстров, которые могут уничтожить Землю. Из-за этого прогноза профессор Хоарай был высмеян научным сообществом. Главные герои решают помочь профессору (который уже умер, но перенёс своё сознание в компьютер) и начинают пилотировать боевого робота Годама под предводительством девушки Ёко Мисаки, чтобы предотвратить вторжение подземных обитателей.

Роли озвучивали 
 Ёсито Ясухара — Эра Цунами
 Канэта Кимоцуки — Дайкити Камэяма
 Сатико Тидзимацу — Норисукэ
 Киёси Комияма — Годаэмон Койсикава
 Такэси Ватабэ — Император Дзигокуда
 Микио Тэрасима — Генерал Магда
 Кадзуюки Согабэ — Доктор Сима
 Мицуо Сэнда — Отец Дайкити
 Нацуко Фудзи — Мать Дайкити
 Ацуко Минэ — Мики
 Сабуро Камэй — Арафунэ
 Иэмаса Каюми — Годам

Примечания

Ссылки 

Tatsunoko Production